Shimianzhuang är en ort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Tianjin, i den norra delen av landet, omkring 33 kilometer norr om stadens centrum. Antalet invånare är .

Runt Shimianzhuang är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Yangcun,  km sydväst om Shimianzhuang. Trakten runt Shimianzhuang består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Tianjin
WP:Projekt Kina